Andokides kan syfta på:

 Andokides (keramiker) (500-talet f. kr.), en attisk krukmakar
 Andokides (politiker) (400 f. kr) – en attisk talare och politiker